De Oerhamlet, een hoorspel van Miloš Rejnuš
 Ur-Hamlet, een aan Thomas Kyd toegeschreven voorloper van Shakespeares Hamlet